Slovo Petra má více významů:
 Petra – ženské rodné jméno
 Petra (město) – skalní město a historická památka v Jordánsku
 Petra (cigarety) – značka českých cigaret
 Petra (kamna) – značka českých kamen, alternativním názvem též Petry

Externí odkazy